Flatts steht für:

 Mark Flatts (* 1972), englischer Fußballspieler
 Rascal Flatts, eine US-amerikanische Country-Band

Siehe auch:
 Flats
 Flatt
 Flatz